Полювання за Червоним Жовтнем:
 Полювання за Червоним Жовтнем — політичний трілер американського письменника Тома Кленсі
 Полювання за Червоним Жовтнем — екранізація однойменного роману Тома Кленсі